Гран-прі Франції 1995, офіційно LXXXI Grand Prix de France — сьомий етап чемпіонату світу 1995 року з автоперегонів Формула-1, що відбувся 2 липня на автодромі Маньї-Кур. Свою чотирнадцяту перемогу здобув Міхаель Шумахер.

Перегони

Кола лідирування 
1—21 — Деймон Хілл
22—72 — Міхаель Шумахер

Положення в чемпіонаті після Гран-прі 

Особистий залік

Кубок конструкторів

 Примітка: Тільки 5 позицій включені в обидві таблиці.

Примітки

Посилання 
Гран-прі Франції 1995 на офіційному сайті Формули-1  
Гран-прі Франції 1995  
Енциклопедія Формули-1  

            
Гран-прі Франції
Звіти про Гран-прі сезону 1995 Формули-1
Липень 1995